Chodzież – miasto i gmina miejska w województwie wielkopolskim, w powiecie chodzieskim
 Chodzież – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie chodzieskim
 Chodzież – dawna gromada
 Chodzież – stacja kolejowa w Chodzieży, w woj. wielkopolskim
 Chodzież – wzniesienie o wysokości 37,1 m n.p.m. w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Choczewo

Zobacz też 
 Dekanat chodzieski, Polonia Chodzież, CHTPS Chodzież, Powiat chodzieski